Mason est un mot anglais qui signifie maçon.

Patronyme 

 Alfred Edward Woodley Mason (1865-1948), écrivain et homme politique britannique ;
 Alton Mason (1997-), danseur et mannequin américain ;
 Anthony Mason (1966-2015), joueur de basket-ball américain ;
 Basil John Mason (1923-2015), météorologue britannique ;
 Benedict Mason (1954-), compositeur britannique ;
 Bill Mason (1929-1988), canoteur, auteur et cinéaste canadien ;
 Billy Mason (1887-1941), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Bob Mason (né en 1961), joueur américain de hockey sur glace ;
 Brittni Mason (née en 1998), athlète handisport américaine ;
 ;
 Chris Mason (né en 1974), joueur de hockey sur glace ;
 Dave Mason (né en 1946), guitariste britannique ;
 David Mason (1926-2011), trompettiste britannique ;
 Desmond Mason (1977-), joueur de basket-ball américain ;
 Francis Van Wyck Mason (1901-1978), auteur américain de roman policier ;
 Gerald Mason (1877-1951), joueur britannique de crosse ;
 Germaine Mason (1983-2017), athlète américain ;
 Geoffrey Mason (1902-1987), bobeur américain ;
 
 Gilbert R. Mason (1928-2006), médecin et militant des droits civiques américain ;
 Gilbert Mason (1929-2006), médecin américain ;
 Harvey Mason (né en 1947), batteur de jazz américain ;
 Jackie Mason (1928-2021), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Jah Mason (né en 1970), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Jamele Mason (né en 1989), athlète portoricain ;
 ;
 James M. Mason (1798-1871), homme politique et diplomate américain ;
 James Wood-Mason (1846-1893), zoologiste britannique ;
 Janet Mason (née en 1967), actrice américaine ;
 Joe Mason (né en 1991), footballeur irlandais ;
 John Mason (1586-1635), navigateur et colonisateur britannique ;
 Jonathan Mason (1756-1831), homme politique américain ;
 LeRoy Mason (1903-1947), acteur américain ;
 Marlyn Mason (née en 1940), actrice américaine ;
 Marsha Mason (née en 1942), actrice américaine ;
 Martha Mason (1937-2009), mémorialiste américaine ;
 Michael Mason (né en 1986), athlète canadien ;
 Monica Mason (née en 1941), danseuse de ballet sud-africaine ;
 Nick Mason (né en 1944), batteur anglais du groupe Pink Floyd ;
 Raymond Mason (1922-2010), sculpteur anglais ;
Richard Mason (1919-1997), écrivain britannique ;
 (vers 1958-) mathématicien britannique ;
  ;
 Roswell B. Mason (1805-1892), maire de Chicago ;
 Roy Mason (1924-2015), homme politique britannique ;
 Sandra Mason (1949-), femme d'État barbadienne ;
 Shirley Mason (1900-1979), actrice américaine ;
 Shirley Ardell Mason (1923-1998) , patiente américaine en psychiatrie et artiste publicitaire ;
 Sidney Mason (1886-1923), acteur américain ;
 Stanley Mason (1914-1987), professeur, chimiste et physicien québécois ;
 Tom Mason (1920-1980), acteur et producteur américain ;
 Warren P. Mason (1900-1986), ingénieur électricien et physicien américain ;
  ;
 Winnifred Sprague Mason Huck (1882-1936), femme politique et journaliste américaine.

personnage de fiction
 George Mason, personnage fictif de la série télévisée américaine 24 heures chrono, interprété par Xander Berkeley.

Pseudonyme 

 Mason (né en 1980), DJ néerlandais ;
 Mason, réalisatrice de films pornographiques américaine des années 2000 et 2010.

Toponyme 

 Mason (Illinois)
 Mason (Michigan)
 Mason (New Hampshire)
 Mason (Ohio)
 Mason (Tennessee)
 Mason (Texas)
 Mason (Virginie-Occidentale)
 Mason (Wisconsin)
 Mason Township (Michigan)
 Mason City (Illinois)
 Mason City (Iowa)
 Mason City (Nebraska)
 , six comtés des États-Unis portent ce nom ;

 La rivière Mason, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
  Ligne Mason-Dixon, avant la guerre de sécession américaine, la ligne de démarcation entre les États libres du Nord et les États esclavagistes du Sud.
 Université George Mason, une université américaine située à Fairfax, en Virginie
 , le nom de trois navires de l'US Navy
 Pot Mason, un bocal en verre très courant en Amérique du Nord
 Mason & Hamlin, un fabricant américain de pianos

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais